— японская теннисистка.
 победительница 8 турниров WTA в парном разряде.
 полуфиналистка парного турнира Олимпиады-2004.

Общая информация 
Родителей уроженки Хиого зовут Сюити (бизнесмен) и Тиэко (домохозяйка). Также у японки есть старший брат Кадзухико.

Синобу начала играть в теннис в 13 лет (в средней школе).

Любимым покрытием японки является хард, любимый удар — бэкхенд. Среди теннисных кумиров выделяет соотечественницу Кимико Датэ.

Спортивная карьера 
В октябре 1995 года Синобу выигрывает первый в карьере титул на парном 10-тысячнике ITF в Японии, а в июне 1996 года турнир того же ранга но в одиночках, прошедший на Тайване. В апреле 1997 года она дебютирует в основных соревнованиях WTA-тура, выступив в парном разряде турнира в Токио совместно с Ай Сугиямой. В сентябре того же года она пробивается через квалификацию на другой турнир в Токио и обыгрывает там в первом раунде 30-ю ракетку мира Чанду Рубин, но в следующем матче проигрывает представительнице Топ-10 Аранче Санчес-Викарио. В 1998 году Асагоэ дебютирует на турнирах серии Большого шлема, сыграв в парах на Открытом чемпионате Австралии. В апреле 1999 года она впервые сыграла за Сборную Японии в розыгрыше Кубка Федерации.

В июне 2000 года Синобу пробивается через квалификационный отбор на Уимблдонский турнир, где выходит во второй раунд. Это позволяет ей подняться в одиночном рейтинге в первую сотню. Еще лучше она выступила в том сезоне на Открытом чемпионате США. Японка добирается до третьего раунда, преодолев во втором сопротивление Патти Шнидер 7-5, 6-4. В сентябре она приняла участие в Олимпийских играх в Сиднее и на старте турнира проиграла Элс Калленс. В октябре на турнире в Токио Асагоэ выходит в четвертьфинал.

На Австралийском чемпионате 2001 года Синобу в первом раунде проигрывает Каре Блэк. Затем на турнире в Токио она смогла обыграть представительницу Топ-10 Аманду Кётцер 6-4, 5-7, 7-6(5) и пройти в четвертьфинал. На турнире в Оклахоме она смогла пройти в полуфинал. На Открытом чемпионате Франции и Уимблдонском турнире в первом раунде ей достались сильные соперницы: Жюстин Энен и Винус Уильямс. В обоих случаях Асагоэ уступает в двух сетах. На Открытом чемпионате США она также выбывает в первом раунде. В конце сентября она выходит в четвертьфинал турнира на Бали.

В Австралии 2002 года Асагоэ уступает в первом раунде в одиночках, а в парах смогла выйти в 1/4 финала, выступая в дуэте с Рикой Фудзиварой. На Ролан Гаррос в одиночные соревнования она пробивается через квалификацию и в первом раунде обыгрывает Анастасию Мыскину 3-6, 6-2, 7-5, но во втором проигрывает Эмили Луа. В парном розыгрыше турнира вместе с Труди Мусгрейв смогла выйти в четвертьфинал. В июне в дуэте с Элс Калленс Синобу выиграла дебютный титул WTA-тура на турнире в Бирмингеме. В августе на Открытом чемпионате США в первом раунде проигрывает француженке Эмили Луа. В начале октября японский дуэт Синобу Асагоэ и Нана Смит выиграл парные соревнования турнира в Токио. В концовке сезона Синобу смогла выйти в 1/4 финала турнира в Паттайе.

В январе 2003 года, начав с квалификации, японская теннисистка смогла дойти до четвертьфинала турнира в Хобарте, но на Австралийском чемпионате она проигрывает уже в первом раунде. В конце февраля на грунтовом турнире в Акапулько в матче второго раунда Асагоэ переигрывает первую ракетку турнира Елену Дементьеву 5-7, 6-3, 6-3. Выиграв затем еще один матч, она в итоге проходит в стадию полуфинала. В парных соревнованиях турнира 1-й категории в Майами в альянсе с Наной Смит Синобу сумела дойти до финала, где её пара проигрывает Магдалене Малеевой и Лизель Хубер. На Открытом чемпионате Франции она проигрывает в первом раунде. В июне на травяном турнире в Бирмингеме Асагоэ впервые сумела пробиться в финал одиночного турнира WTA. В решающем матче она уступает болгарке Малеевой 1-6, 4-6. На Уимблдонском турнире она также выступила удачно для себя. В матче второго раунда в упорной борьбе была обыграна 9-я ракетка мира на тот момент Даниэла Гантухова. Примечательно, что Синобу проиграла первый сет той встречи в сухую, но в итоге сумела одержать общую победу со счётом 0-6, 6-4, 12-10. Остановила её продвижение к титулу 5-я ракетка мира Линдсей Дэвенпорт на стадии четвёртого раунда. На Открытом чемпионате США в первом раунде Асагоэ выиграла 12-ю ракетку мира Магдалену Малееву 6-4, 6-3. В третьем раунде она проигрывает Мари Пьерс 4-6, 1-6. По итогам сезона она вошла в Топ-50 мировой классификации (45-е место).

В начале сезона 2004 года на турнире в Хобарте Синобу удается дойти до обоих титульных матчей. В одиночном разряде в финале она проиграла Эми Фразьер 3-6, 3-6. В парном же разряде с соотечественницей Сэйко Окамото ей удается выиграть главный приз. На Австралийском чемпионате она выбывает уже на старте. На Открытом чемпионате Франции Асагоэ выиграла у трёх довольно сильных теннисисток: Даниэлэ Гантуховой, Патти Шнидер и Хиселы Дулко, обеспечив себя таким образом участие в четвёртом раунде. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступает Серене Уильямс 3-6, 1-6. На Уимблдоне-2004 она проигрывает в первом раунде. В августе совместно с Ай Сугиямой она смогла выиграть турнир в 1-й категории в Монреале. На теннисном турнире на Летних Олимпийских играх в Афинах этот японский дуэт остановился в шаге от завоевания медалей. В полуфинале они проиграли испанкам Кончите Мартинес и Вирхинии Руано Паскуаль, а в матче за бронзовую награду аргентинскому дуэту Паола Суарес/Патрисия Тарабини. В одиночном олимпийском турнире она выбывает уже на старте, проиграв Франческе Скьявоне. Успешно Асагоэ выступила на Открытом чемпионате США. Ей удается обыграть четырёх соперниц (Анну Смашнову, Джилл Крейбас, Паолу Суарес и Элени Данилиду), трое из которых были сеяными. Таким образом японка впервые проходит в четвертьфинал, где она не смогла обыграть Линдсей Дэвенпорт. В октябре с Катарина Среботник она выиграла парный титул турнира в Токио. Сезон 2004 года Асагоэ завершает на 37-й строчке одиночного рейтинга.

В начале сезона 2005 года на турнире в Окленде Асагоэ выходит в финал, где проигрывает Катарине Среботник 7-5, 5-7, 4-6. Соперницы по одиночному финалу в парном розыгрыше выступили в альянсе и сумели завоевать чемпионский титул того турнира. На Открытом чемпионате Австралии Синобу завершает выступления во втором раунде. На турнире в Токио в четвертьфинале она обыграла Елену Дементьеву (7-ю ракетку мира) 6-3 6-4, а в полуфинале уступила 4-й ракетке Марии Шараповой 4-6 6-7(3). Ей же Асагоэ проигрывает в четвёртом раунде турнира в Майами, проходившего в марте. В апреле на грунтовом турнире в Амелия-Айленде японка обыграла во третьем раунде № 6 в мире Анастасию Мыскину, а в 1/4 финала уступила Надежде Петровой. На Открытом чемпионате Франции в одиночном розыгрыше выбывает во втором раунде, а в парах совместно со Среботник выходит в четвертьфинал. На Уимблдоне она закончила выступление уже на старте турнира, а на Открытом чемпионате США прошла в третий раунд. В сентябре на турнире в Пекине проходит в четвертьфинал, где проигрывает первой ракетке мира на тот момент Марии Шараповой. В октябре в альянсе с Хиселой Дулкой выигрывает парный трофей турнира в Бангкоке.

На Открытом чемпионате Австралии 2006 года Асагоэ проигрывает во втором раунде одиночных соревнований. В парном же розыгрыше, выступая с Катариной Среботник, она сумела выйти в полуфинал, самой высший результат для неё на Большом шлеме за карьеру. В апреле этот словацко-японский дуэт выиграл турнир в Амелия-Айленде. На кортах Ролан Гаррос Синобу проигрывает в первом раунде, а на Уиблдонском турнире во втором. На Открытом чемпионате США, ставшим последним профессиональным турниром в её карьере, она проигрывает в первом раунде, а в парах в третьем.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (9)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (12)

Победы (8)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (10)

Поражения (9)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года